Schimmelbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Schimmelbach (Neureichenau), Dorf der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Gewässer:
 Schimmelbach (Daufenbach), rechter Zufluss des Daufenbach (zum Grenzbach, zur Wied) zwischen Werlenbach, Gemeinde Dürrholz und Bauscheid, Ortsgemeinde Döttesfeld, beide Orte im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Schimmelbach (Holzbach), linker Zufluss des (Döttesfelder) Holzbachs bei Herschbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Schimmelbach (Hülsenbach), linker Zufluss des Hülsenbachs (zum Breitbach, zum Todbach oder Todtbach) bei Baltersweiler, Gemeinde Namborn, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Schimmelbach (Ludwigsbach), linker Oberlauf des Ludwigsbachs (zum „Birresborner“ Fischbach) vor Kopp, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schimmelbach (Riedelsbach), rechter Oberlauf des Riedelsbach (zum Großen Michelbachs, zur Großen Mühl) bei Langbruck, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schimmelbach (Salzbach), linker Zufluss des hier Buchbach genannten Salzbachs zwischen Glashütte und Langmühle, beide Gemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Schimmelbach, rechter Zufluss des Schimmelbach (Riedelsbach) bei Schimmelbach, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern 
 Schimmelbach (Stahlbrunnenbach), linker Zufluss des Stahlbrunnenbachs (zum Häslesbach, zur Ellenberger Rot) gegenüber der Eiberger Sägmühle, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch;
 Schimmelbächle, rechter Zufluss des Otterbachs (zur Murr am Oberlauf) in Mettelbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schimmelsbach, rechter Zufluss des Sauerbachs bei Wendersreuth, Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern